

Patronymes 

 Alba Torrens (née en 1989) : joueuse espagnole de basket-ball
 Cristina Torrens Valero (née en 1974) : ancienne joueuse espagnole professionnelles de tennis
 Jackie Torrens : actrice et scénariste canadienne
 Jacques Torrens (1925-2000) : acteur français
 Jonathan Torrens (né en 1972) : acteur et scénariste canadien
 Luis Torrens (né en 1996) : joueur vénézuélien de baseball
 Robert Torrens (1780–1864) : officier de l'armée britannique et économiste, propriétaire du journal The Globe.
 Tania Torrens (née en 1945) : actrice française

Hydronymes 

 Le Torrens est un fleuve et le plus important cours d'eau des plaines d'Adélaïde et l'une des raisons du choix de l'emplacement de la ville d'Adélaïde, capitale de l'Australie-Méridionale.
 Le lac Torrens (en anglais Lake Torrens) est une étendue de 5700 km² de désert salé dans un rift d'Australie-Méridionale qui comprend aussi le golfe Spencer plus au sud. Long de 240 km, c'est un lac endoréique qui fait partie du Parc National du Lac Torrens

Navire 
 Le Torrens, clipper ayant navigué de 1875 à 1910 entre Londres et Port Adelaide, en Australie du Sud.